10 мифических существ Байду (кит. упр. 百度十大神兽; тр.кит. 百度十大神獸, пиньинь bǎidù shídà shénshòu) — придуманные в материковом Китае существа, изначально описанные в интерактивной энциклопедии Энциклопедии Байду в 2009 году, которые в дальнейшем стали популярным китайским интернет-мемом. Эти десять выдуманных животных — реакция китайских пользователей сети на онлайн-цензуру ненормативной лексики в Китае, пример обхода этой цензуры.

История появления 

В 2009 году Коммунистическая партия Китая запустила специальную кампанию по контролю за непристойным поведением в интернете, закрыв большое количество веб-сайтов, связанных с вульгарным контентом, в том числе многие дискуссионные группы на Douban.com.  Это действие вызвало недовольство среди пользователей, и в энциклопедии Байду появилась статья о вымышленном животном «Лошадь грязной травы» () и несколько других названий животных, используя омофоны и иероглифы, с похожим на ненормативную лексику чтением. Изначально в энциклопедии Байду появилось «Четыре мифических существа» («Лошадь грязной травы», «Французско-хорватский кальмар», «Маленькая изящная бабочка» и «Хризантема шелкопрядов»), а затем их количество расширилось до десяти.

Мемы обрели большую популярность и стали широко обсуждаться на китайских интернет-форумах. Большинство пользователей пришли к выводу, что цель авторов подобных словообразований состояла в том, чтобы высмеивать бессмысленность новых фильтров в интернете. Мем интерпретируется большинством китайских онлайн-пользователей как прямая форма протеста, а не преднамеренная попытка нарушить правила Байду.  Было также создано несколько пародий на мемы, таких как «10 Легендарных Орудий Байду» и «10 Деликатесов Байду».

10 Мифических существ 

Имена самих созданий являются безобидными в письменном варианте, однако их тоновая окраска и написание в пиньине совпадают с нецензурными ругательствами.
Название некоторых существ широко используются для выражения протеста, например, «Лошадь грязной травы» пишут в качестве символического нарушения правил форума, как бы используя ненормативную лексику, а сама цензура символизируется речным крабом, который созвучен слову «гармония» и отсылает к «гармоничному обществу».

Позднее стали появляться производные от Десяти Мифических Существ, такие как «Обезьяна аиста» (鹳狸猿 guànlíyuán) созвучная «администратору сети» (網絡管理员 wǎngluò guànlíyuán), которое используется, чтобы выразить недовольство действиями сетевых администраторов; «Наркобарон» (毒豺 dúchái) созвучный слову «диктатура» (独裁 dúcái), которое используется в целях защиты от интернет-цензуры, когда в негативном ключе обсуждается однопартийная система управления в Китае.

Официальная реакция 

Главное государственное управление КНР по делам прессы, печати, радиовещания, кинематографии и телевидения выпустило директиву от 30 марта 2009 года, выделив 31 категорию контента, запрещенного онлайн, в том числе проявление насилия, порнографию, и, в целом, любого контента, который содержит дискриминацию по национальному признаку и подрывает социальную стабильность. Согласно сообщениям, инструкция появилась в ответ на возникновение и популяризацию феномена «Лошади грязной травы».

Примечания 

Ненормативная лексика
Интернет-цензура в Китае
Китайские мемы
Интернет-сленг в Китае